А́дам Ро́тенберг (, ) — американский актёр. Наиболее известен по роли капитана Гомера Джексона в британском телесериале «Улица потрошителя».

Биография 
Адам Ротенберг родился у Джиллиан и Кеннета Ротенбергов в городе Тенафлай, штат Нью-Джерси 20 июня 1975 года. У него еврейские корни с отцовской стороны и у него есть шесть братьев и сестёр.

В интервью 2008 года журналу «People» Ротенберг обсудил свои профессии прежде чем перейти к актерской: «Я был уборщиком мусора и проверял факты для журнала «Mademoiselle». Хуже всего было работать охранником: ужасные двенадцатичасовые смены у лифта».

Ротенберг обучался актерскому мастерству в актерской студии в Нью-Йорке под руководством Джеймса Прайса. В Нью-Йорке он много работал с Chelsea Repertory Company & LAB и служил в армии в течение двух лет с 1996 года по 1997 год в Германии. «Chicago Tribune» также описал армейский опыт Ротенберга как «выпускник колледжа, который был призван в армию и служил в зенитном подразделении в Германии», указывая на то, что он был подготовлен к роли Стэнли в «Трамвае „Желание“» в 2004 году. Ротенберг также сыграл во многих театральных постановках в различных театрах.

Личная жизнь 
Обручился с ирландской актрисой Шарлин Маккенной в 2019 году. Они поженились в январе 2021 года в замке Лесли рядом с родным городом Маккенны.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактёры США